Заи́р может означать:

 Заир — прежнее название Демократической Республики Конго.
 Заир — другое название реки Конго.
 Заир — название валюты, имевшей хождение в Заире.
 «Заир» — книга Пауло Коэльо.

См. также 
 Заире